Alfaga ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulrazak Issoufou Alfaga (* 1994), nigrischer Taekwondo-Kämpfer
 Pedro Fajardo Alfaga (Pedrito Fajardo; † 2016), kubanischer Geiger